

Musica 
 Z.U.G. - Zona Utopica Garantita - progetto musicale del musicista Danilo Fatur fondato nel 2019

Geografia

Germania 
 Zug – ex comune ora quartiere di Freiberg, città nel distretto di Chemnitz (Sassonia)

Iran 
 Zuk o Zug – località nello shahrestān di Qa'enat (Khorasan Meridionale)

Sahara Occidentale 
 Zug  – comune nella provincia di Aousserd (I regione militare o Dakhla-Oued Ed Dahab)

Stati Uniti d'America 
 Isola di Zug – isola del fiume Rouge nella contea di Wayne (Michigan)

Svizzera 
 Zug – nome tedesco della città di Zugo (Canton Zugo)

Persone 
 Szymon Bogumił Zug (1733-1807) – architetto tedesco naturalizzato polacco